

Patronyme
 Catherine Hermary-Vieille, (1943- ), est une romancière et biographe française.
 Jules Hermary, (1834-1914), est un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme